Ярослав Коваль:

 Коваль Ярослав Ількович (1908, Цінева — 1997, Цінева) — український фотограф, учасник УФОТО та редколегії часопису «Світло і тінь», поет, краєзнавець, колекціонер, ініціатор та співзасновник бойківського музею у Ціневі.

 Коваль Ярослав Григорович (1958, Ужгород) — український дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України.

Див. також 
 Коваль (значення)
Сторінки зі списками однофамільців-тезок